SU steht als Abkürzung für:
 Aeroflot, größte russische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Ägypten
 Sanduhr (Felsformation)
 Schüler Union Deutschlands, deutsche, der CDU nahestehende Schülerorganisation
 Schülerunion (Österreich), österreichische, ÖVP-nahe Schülerorganisation
 Sosialistisk Ungdom, norwegische Jugendorganisation
 Schutzumschlag
 Senioren-Union, Vereinigung der CDU
 Service Unit, Baugruppe mit Teilnehmerschnittstellen des Systems HYTAS
 Skinners Union Company Ltd., englischer Vergaserhersteller, siehe George Herbert Skinner
 Sonar-Gerät für U-Boote (SU-Gerät)
 Sonnenuntergang
 Sowjetunion
 spezielle unitäre Gruppe, SU(N), eine mathematische Struktur
 Stabsunteroffizier, in Deutschland ein Unteroffiziersdienstgrad ohne Portepee in der Bundeswehr
 Statens Uddannelsesstøtte, staatliche Förderung für Studenten in Dänemark
 Flugzeuge der russischen Firma Suchoi
 Suite (Zimmerflucht), z. B. in Reisekatalogen
 Superuser, ein bei der Betriebssysteminstallation anzulegendes Konto mit weitreichendsten Rechten
 SustainableUnion, Nachhaltigkeitspartei
 Uruguay nach dem ICAO-Code

Universitäten 
 Seattle University
 Šiaulių universitetas, Universität Šiauliai
 Slezská univerzita v Opavě, Schlesische Universität Opava
 Stanford University
 Stellenbosch University
 Stockholms universitet, Universität Stockholm

Su steht für:
 Su (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort

SU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Rhein-Sieg-Kreis (für Siegburg)
 Großbritannien: Aberdeen
 Mazedonien: Struga
 Norwegen: Bergen in der Provinz Vestland
 Polen: Mitglieder des diplomatischen Korps
 Serbien: Subotica
 Tschechien: Okres Šumperk, deutsch: Mährisch Schönberg (auslaufend)

S-U als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Kleinkraftwagen

Weiteres:
 Su: Unternehmensersparnis, Stromgröße in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung

su, .su steht für:

 .su, die Top-Level-Domain der Sowjetunion
 sundanesische Sprache, auf Java gesprochen, nach ISO 639-1
 switch user, Unix-Kommando; siehe su (Unix) (auch: substitute user identity)

Siehe auch:
 ŠU
 Soo (Begriffsklärung)
 SOU
 Sous

SU